USS Cherokee byl v historii název celkem čtyř lodí Námořnictva Spojených států amerických pojmenovaných podle indiánského kmene Čerokézů:

 USS Cherokee (1864) – blokádní dělový člun sloužící během americké občanské války
 USS Cherokee (SP-1104) – hlídková loď sloužící na Atlantiku během první světové války
 USS Cherokee (SP-458) – remorkér postavený roku 1891, zařazen do námořnictva během první světové války
 USS Cherokee (AT-66) – remorkér sloužící během druhé světové války